MTE steht für:
 Aeromet Línea Aérea (ICAO-Code), chilenische Fluggesellschaft
 Bahnhof Tegernsee (DS100-Code), Bahnhof der Stadt Tegernsee im oberbayerischen Landkreis Miesbach
 Le Matériel de Traction Électrique, ein ehemaliger französischer Hersteller von Schienenfahrzeugen
 Matériel de traction électrique, ein ehemaliger französischer Ausrüster elektrischer Schienenfahrzeuge
 Monte Alegre Airport (IATA-Code), Flughafen von Monte Alegre (Pará), Bundesstaat Pará, Brasilien
 Mutations Engine

mte steht für:
 Mono-Alu (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Salomonen

Abkürzung